Takács Ákos (?) Liszt Ferenc-díjas gordonkaművész
 Takács Ákos (1982) válogatott labdarúgó
Takács Ákos (1988) marketingszakember